Ausfertigung kann stehen für:

 Ausfertigung (Rechtsverkehr), beglaubigte Abschrift der Urschrift einer Urkunde
 Ausfertigung (Aktenkunde), Schriftstück, das zum Adressaten auf den Weg gebracht wurde
 Ausfertigung (Mitgift), Bestandteil einer Mitgift
 die durch Unterschrift vorgenommene Beurkundung eines Gesetzestextes vor dessen Verkündung, siehe Gesetzgebung

Siehe auch